A Temporada 2011–12 da Basketball Bundesliga foi a 46.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 4 de outubro de 2011 e 10 de junho de 2012. A equipe do Brose Baskets Bamberga conquistou seu quinto título nacional, sendo o terceiro consecutivo.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2011–12

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2012 no basquetebol